Отборочные игры к чемпионату Европы по футболу 1964 года.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

Бомбардиры 
11 голов

  Уле Мадсен
4 гола
  Лайош Тихи
  Альберто Орландо
  Ноэл Кантуэлл

Примечания

Ссылки 
 ЧЕ-64 на сайте УЕФА

Европа
Европа
Европа
Отборочный турнир